

Geografia

Austria 
 Lambach – comune nel distretto di Wels-Land (Alta Austria)

Francia 
 Lambach – comune nel dipartimento della Mosella (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Lambach – frazione di Marienheide, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Romania 
 Lambach – antico nome tedesco di Oltenița, municipio nel distretto di Călărași (Muntenia)

Altro 
 SSVOBB "Lambach Aircraft" – fondazione olandese che si occupa di aerei storici